Conical Hill kan syfta på följande:

 Conical Hill, Antarktis, en kulle i Antarktis
 Conical Hill, Sri Lanka, ett berg i Sri Lanka